Das Meta Styrian Open 1996 war ein Damen-Tennisturnier in Maria Lankowitz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1996 und fand vom 5. bis 11. August 1996 statt.

Paulus gewann das Finalspiel nach nur vier gespielten Punkten durch Aufgabe von Cecchini.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks

Einzelnachweise 

WTA Tour 1996
Tennisturnier in Maria Lankowitz